Zkratka DY může znamenat:

Dy 
 dysprosium – chemický prvek